von Thiele − niemiecka rodzina szlachecka, która rozbudowała Katowice
 Adolf Thiele − były polityk niemieckiej partii SPD
 Gottfried Thiele − regionalny historyk Saksonii
 Helmut Thiele − niemiecki matematyk
 Herbert Thiele − niemiecki komunista
 Hubert von Thiele-Winckler − przemysłowiec górnośląski
 Przemysław Thiele – polski instrumentalista

Zobacz też 
 Zamek Thiele-Wincklerów w Katowicach